Паліцш (кратер) — кратер на Місяці, біля південно-східного краю видимого боку.
 Йоганн Георг Паліцш — німецький астроном 18 століття.